PWR steht für:
 Pratt & Whitney Rocketdyne
 Pressurized Water Reactor, siehe Druckwasserreaktor
 Powiat Wrzesiński in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-kennzeichen)
 Abkürzung für Pulswechselrichter

Abkürzung